Juke – singolo di Little Walter del 1952
 Nissan Juke – automobile della Nissan Motor
 Guy Juke – disegnatore e musicista statunitense
 Juke Magazine – rivista musicale australiana